Le nom Julien Rey est porté par les personnes suivantes :
 Julien Rey (1903-1989), un raseteur de la course camarguaise ;
 Julien Rey (né en 1986), un joueur français de rugby à XV ;
 Julien Rey (né en 1986), un raseteur de la course camarguaise.